Poets of the Fall () — финская рок-группа, записывающаяся на собственном лейбле «Insomniac». Она образовалась в Хельсинки 25 апреля 2003 года из дуэта старых друзей: вокалиста Марко Сааресто и гитариста Олли Тукиайнена, а также клавишника и продюсера Маркуса „Капитана“ Каарлонена. Концертный состав «Poets of the Fall» включает Яни Снеллмана (бас-гитара, контрабас), Яска „Джейка“ Мякинена (гитара) и Яри Сальминена (ударные, перкуссия).

Группа стала известна широкой аудитории благодаря песне «Late Goodbye», написанной для продолжения компьютерной игры «Max Payne». Она стала заглавной для дебютного сингла группы, вышедшего 30 июня 2004 года.

В активе Poets of the Fall 9 студийных альбомов, первые два из которых: «Signs of Life» и «Carnival of Rust» в Финляндии стали платиновыми, а третий «Revolution Roulette» и четвёртый «Twilight Theater» — золотыми.

Группа завоевала множество значимых наград в родной стране (включая 2 премии «Emma-gaala»— финского аналога «Grammy»), победила в номинации «Лучший финский исполнитель» на «MTV Europe Music Awards» в 2006 году, а клип на песню «Carnival of Rust» был признан телезрителями «Лучшим клипом Финляндии всех времён».

История группы

«Late Goodbye», «Lift» (2003-2004) 
Первым официальным релизом группы становится сингл «Late Goodbye», выпущенный в Финляндии в июне 2004 года. Он содержал различные версии (в том числе «unplugged» и инструментальную) заглавной композиции, а также бонус-трек «Everything Fades». Сингл вошёл в первую десятку финских чартов и не покидал их в течение многих месяцев.

«Late Goodbye» вызвала большой интерес к «Poets of the Fall» по всему миру. Спустя несколько месяцев она принесла „Поэтам“ первый приз на ежегодной музыкальной церемонии «G.A.N.G. Awards» в Сан-Хосе (Калифорния), которая транслировалась по международному каналу MTV, а также по телеканалу G4TV в США. Песня также стала саундтреком к игре «Max Payne 2: The Fall of Max Payne».

Следующий сингл назывался «Lift» и был выпущен 15 сентября 2004 года. Как и «Late Goodbye», композиция «Lift» сопровождала титры, но на этот раз не в игре, а в программе-бенчмарке 3DMark05 (ряд графических тестов, подсчитывающих производительность видеосистемы компьютера). Бонусный трек на сингле «Lift» — баллада «The Beautiful Ones», которая продолжает романтическую линию песен «P.O.T.F.». Главные радиостанции Финляндии включили «Lift» в свой репертуар, а позже песня заняла второе место в категории «Лучший трек года».

17 декабря «Poets of the Fall» сделали подарок для своих фанатов: они записали песню «Maybe Tomorrow is a Better Day» специально для бесплатного скачивания через Интернет. Эта песня ранее нигде не исполнялась и не издавалась.

«Signs of Life» (2005) 
19 января 2005 года вышел дебютный альбом «Signs of Life». В первую же неделю с момента начала продаж альбом попал в список сорока лучших альбомов Финляндии (Official Finnish TOP40 Album Chart). В середине марта «Signs of Life» занял первое место, потеснив такие группы, как «Apocalyptica», «Nightwish», «The Crash» и другие. На диске можно встретить уже знакомые треки «Lift», «Late Goodbye» и «Everything Fades», а также ещё девять новых композиций.

Особенным символом группы стал мотылёк „Morpho“, похожий на Acherontia atropos из семейства Бражников, который присутствует на всех синглах и альбомах и проносится через первые 2 клипа. Точно неизвестно, в чём его смысл в данном случае. Вообще бабочка — это символ перерождения, а группа утверждает, что мотылек передает всю эссенцию их музыки.

В феврале начинается гастрольный тур в поддержку «Signs of Life». И хотя гастролирует группа в основном по Финляндии, она также отыгрывает несколько концертов за пределами Родины: в Норвегии, в Дании и в Германии (в том числе и в Берлине). Тем временем «Signs of Life» становится «золотым» альбомом в Финляндии.

В мае группа снимает видео на «Late Goodbye», которое приводит фанатов в восторг, хотя нигде не издавалось и остаётся в архивах группы по их собственному желанию.

Спустя шесть месяцев дебютный альбом всё ещё держится в чарте сорока лучших альбомов Финляндии, занимая 22-ю позицию. В начале августа на официальном сайте группы появляется странная картинка с надписью «скоро». 13 августа, совершенно неожиданно для всех, главные музыкальные каналы Финляндии одновременно начинают показ клипа «Lift».

Тщательно спланированный сюрприз произвел сильный эффект и оправдал все ожидания. До этого в прессе не было и намека на то, что „Поэты“ снимают видео. Одновременно начались традиционные голосования за ротацию клипа. Через шесть недель он уже был размещен на сайте группы. Очень удачно выбранная песня — это только часть впечатления. Это была профессиональная, мастерски сделанная работа, не имевшая на тот момент аналогов. Действие клипа разворачивается в вымышленной «Исправительной Колонии для Поэтов» (), где по сценарию герой Марко сидит в костюме заключённого перед медицинской комиссией, которая должна вынести вердикт о его вменяемости. Клип был снят режиссёром Туомасом Харью (Stobe), который впоследствии снял ещё два клипа группы. Смысл клипа был однозначно разъяснен его режиссёром: персонаж Марко подвержен раздвоению личности на шесть граней (по одной на каждого музыканта в соседней комнате), и самого себя видит как целую группу, исполняющую «Lift». В действительности же он один сидит на стуле перед комиссией, которая решает его дальнейшую судьбу.

30 сентября состоялся последний концерт в рамках тура «Signs of Life» и уже 1 октября «Poets of the Fall» вернулись в студию. Выход нового альбома планировался на 2006 год. Тогда же они планировали отправиться в мировой тур.

1 ноября солист группы Марко одержал победу в соревновании сайта «Stara.fi», набрав 34,1 % и получив титул «Mister Pop 2005». Он опередил Антти Туиску (33,7 %) и солиста «The Rasmus» Лаури Юлёнена (10,6 %). Кроме того, «Poets...» было присуждено звание «Дебютантов 2005 года», по мнению финских коммерческих радиостанций.

Одна из самых мелодичных композиций этого альбома и всей группы в целом стала композиция «Sleep».

«Carnival of Rust» (2006) 
2006 год для Поэтов начался с успешного события. 19 января группа победила в номинации «Прорыв года» на «NRJ Radio Awards». Эта награда ознаменовала успешное и длительное звучание многих песен группы на волнах радиостанции NRJ. И следующий, ещё более громкий, успех не заставил себя ждать. 4 марта на церемонии награждения «Emma gala» группа выступила в качестве победителя сразу в двух номинациях: «Лучший новый исполнитель» и «Дебютный альбом года» за «Signs of Life». Группы приняла награды во время прямой ТВ-трансляции, а также исполнили песню «Lift».

22 марта в Финляндии выходит первый сингл, названный так же как и ожидаемый второй альбом, и его титульный трек — «Carnival of Rust», а уже 30 марта группа завершила работу над своим третьим клипом на эту же песню. Режиссёром клипа стал Туомас Харью, который до этого работал с финской группой «Lovex», а позднее и «Nightwish». Эта работа отличалась от предыдущих клипов „Поэтов“ прежде всего огромным скрытым смыслом и идеями, заложенными режиссёром и самой группой. В клипе все музыканты играли свои роли (место нашлось даже для звукоинженера), а фронтмен Марко даже две: человека в автомате Золтара, и Мистера Жадности в палатке для бросания мячей с неоднозначным названием «Разбей для Свободы» (). Даже появление нового барабанщика в группе нашло своё отражение. Это было первым официальным появлением Яри Сальминена с группой «Poets of the Fall».

12 апреля на свет появился второй альбом группы под названием «Carnival of Rust», который незамедлительно взлетел на верхушки всех финских музыкальных чартов, а сама композиция «Carnival of Rust» стала самой заказываемой на радио YleX на протяжении двух месяцев. Спустя только 3 недели после релиза, а именно 24 апреля, альбом «Carnival of Rust» становится золотым в Финляндии. Тем временем, первый полнометражник группы «Signs of Life» к 4 апреля отметил своё годовое пребывание в финском официальном чарте альбомов, а 26 апреля он сам себе сделал прекрасный подарок, став платиновым в родной стране. В июле 2006 года, права на вещание в эфир песен «Carnival of Rust» и «Shallow» покупает Шведская радиостанция.

16 августа выходит сингл «Sorry Go’Round» на песню с альбома. Он включал в себя 2 новые версии титульного трека.

1 сентября в поддержку нового альбома «Poets of the Fall» отыгрывают концерт в Стокгольме, на фестивале «Banditfest», и уже 12 сентября «Carnival of Rust» выходит в Швеции. Также релиз альбома состоялся в Австралии, России и Украине 6 сентября.

2 ноября состоялась знаменательное событие музыкальной Европы — церемония награждения «MTV Europe Music Awards» в Копенгагене. „Поэты“ выиграли в номинации «Лучший финский исполнитель», опередив очень популярных исполнителей Финляндии.

29 ноября Poets of the Fall выпускают новый сингл под названием «Locking up the Sun», включающий в себя танцевальный ремикс на заглавную песню, записанный и саранжированный клавишником группы — „Капитаном“, а также соответствующий клип, уже четвёртый на счету «Poets of the Fall». Режиссёром снова был Туомас Харью, продолживший линию скрытых моментов и интересных метафор в клипах группы. В клипе особое место было отведено апельсину, пронзённому гвоздями, который появился на обложке сингла, олицетворяя собой «запертое» солнце.

10 декабря «Poets of the Fall» впервые выступили в Москве в клубе «IKRA», а на следующий день, 11 декабря, альбом «Carnival of Rust» становится платиновым в Финляндии.

Одна из крупнейших финских газет «Helsingin Sanomat» выбирала лучшие альбомы Финляндии 2006 года. Результаты были обнародованы 17 декабря, и «Carnival of Rust» оказался в списке лучших.

20 декабря в подарок к Рождеству «Poets of the Fall» радуют поклонников обновлением своего сайта. Новый дизайн был выдержан в стиле второй пластинки группы, основным лейтмотивом был большой красно-белый леденец на палочке из колючей проволоки.

Конец, как и начало, 2006 года оказался для „Поэтов“ урожайным на награды. Клип на песню «Carnival of Rust» победил в конкурсе финского телеканала Musiikki-TV, собрав 21,2 % всех голосов и став «Лучшим клипом Финляндии всех времён». В своём интервью режиссёр видео Туомас Харью поблагодарил всех фанатов за поддержку и назвал их «сумасшедшими». Этот же день обозначил песню «Carnival of Rust» как самую заказываемую на радио YleX в 2006 году, а клип на ту же песню стал лучшим клипом года, победив в конкурсе The Voice’s Top 106. Клип на «Locking Up the Sun» также попал в число лучших 106 работ, оказавшись на 12 месте списка.

Тур «Carnival of Rust», запись нового альбома (2007) 
В 2007 году „Поэты“ завершают тур в поддержку «Carnival of Rust», включивший в себя 55 концертов в 7 странах мира. 29 августа «Poets of the Fall» второй раз выступили в Москве, так же в клубе IKRA. Тур завершился 27 октября концертом в Индийском Технологическом Институте города Канпур. Это был первый визит группы в Азию.

20 января «Poets of the Fall» второй год подряд выигрывают на «NRJ Radio Awards 2007», на этот раз в номинации «Финская группа года».

Музыка и другой мерчендайз «Poets of the Fall» становятся ещё более доступными по всему миру. 7 марта открывается официальный интернет-магазин группы. Диски, одежду и другие аксессуары „Поэтов“ можно заказать на этом сайте, доступном на финском и английском языках.

«Revolution Roulette» (2008-2009) 
6 февраля 2008 года «Poets of the Fall» выпускают сингл под названием «The Ultimate Fling», в поддержку нового, третьего по счёту альбома под названием «Revolution Roulette». Сингл содержит три вида титульной песни, среди которых одна акустическая, и концертное исполнение «Fire» в качестве бонуса. Сингл занял 2 место в финских чартах.

26 марта выходит третий по счёту альбом «Revolution Roulette» и, как и его предшественники, занял вершины финских чартов. Он становится золотым через 2 недели после выхода. Альбом очень сильно отличался от предыдущих двух. «Revolution Roulette» стал намного тяжелее, появились элементы панк-рока, и голос вокалиста Марко стал выше и чище.

Их третий тур начался в Ювяскюля, Финляндия 18 апреля. Группа также выступала в Германии, США, России и Швеции. 22 и 23 апреля группа выступила в России: сначала в клубе «А2» в Санкт-Петербурге, а затем в клубе «IKRA», в третий раз за историю клуба. На московский концерт билеты были полностью раскуплены.

21 мая «Poets...» выпустили сингл «Diamonds for Tears» на одноимённую песню с альбома, в составе которого присутствует видео «The Ultimate Fling».

15 июля группа выпустила клип на «Diamonds for Tears», получивший противоречивые отклики фанатов. Примечательно, что клип снимал не „Stobe“, а некто Ниина Миеттинен.

Группа участвовала в компиляции «Voice’s CD» Livenä Vieraissa c кавером песни Криса Корнелла «You Know My Name» и своей песней «Diamonds for Tears». Песни были записаны в студии вживую.

В начале декабря состоялся мини-тур по России: 9 декабря в клубе «Точка» в Москве и 10 декабря в клубе «A2» в Питере. Билеты, как в случае с предыдущем концертом, были распроданы.

В 2009 году группа закончила туры для работы в студии.

12 июля выпущен обновленный клип «Carnival of Rust» на канале Youtube, принадлежащем группе. Специальная версия добавляет много новых деталей, глубины и ясности.

«Twilight Theater» (2010) 
18 января 2010 года группа анонсировала четвёртый альбом, «Twilight Theater», который вышел 17 марта. 21 января первый сингл с альбома «Dreaming Wide Awake» дебютировал на финском радио «Radio NRJ» и стал доступен для покупки через iTunes 3 февраля.

25 марта «Poets of the Fall» дали концерт в «ГлавКлубе» в Санкт-Петербурге, 26 марта в Москве, а также 27 марта в Екатеринбурге (клуб «Tele-Club»).

10 июня выпущен клип на песню «War», срежиссированный Алекси Коскинен и Аксели Туомиваара по мотивам игры «Alan Wake». Также было исполнено 3 новых, нигде не звучавших, песни, под псевдонимом «The Old Gods of Asgard»: «The Poet and the Muse», «Children of the Elder God», и «Balance Slays the Demon».

«Alchemy Vol. 1» (2011) 
16 марта 2011 года выходит новый сборник группы под названием «Alchemy Vol. 1» на CD и DVD. Данный сборник включает в себя 13 хитов с 2003 по 2011 года и две новые песни — «Can You Hear Me» и «No End, No Beginning» + все клипы группы.

31 марта в App Store становится доступна игра от «Remedy Entertainment» «Death Rally», в которую включена песня «Can You Hear Me».

«Temple of Thought» (2012-2014) 
Пятый студийный альбом под названием «Temple of Thought» вышел 21 марта 2012 года, соответствуя релиз-циклу в два года, установленному предыдущими альбомами. Название и обложка альбома были показаны на официальной странице группы в Facebook 25 января. Первый сингл из нового альбома под названием «Cradled in Love» был выпущен для финского радио 24 января. 26 января он стал доступен для цифрового скачивания на официальном digistore группы.

22 ноября 2013 года „Поэты“ выпустили DVD с московским концертом, прошедшим 23 марта. Запись первого в истории группы концертного DVD была приурочена к 10-летию группы и сделана на выступлении «P.O.T.F.» в московском клубе «Arena Moscow». Выбор не случайно пал на Москву: участники группы не раз отмечали в своих интервью, что российская публика всегда принимает их максимально тепло и с удовольствием подпевает каждой песне.

29 мая и 31 мая 2014 года группа выступила на фестивале «Made in Finland» в Москве и в Санкт-Петербурге, где сцены концертного зала «Крокус Сити Холл» и спорткомплекса «Сибур-Арена» с ними делили такие известные финские исполнители, как Майкл Монро, Lordi и экс-солистка «Nightwish» Тарья Турунен.

«Jealous Gods» (2014-2015) 
Шестой студийный альбом под названием «Jealous Gods» увидел свет 19 сентября 2014 года. Лонгплей в целом отличается более лёгким звучанием по сравнению с предыдущими пластинками группы, не преступая при этом границы мелодичного поп-рока. Помимо баллад, которые превалируют на альбоме, присутствуют и сюрпризы — результатом очередного эксперимента с электронным звуком стала композиция «Choice Millionaire».

22 августа вышел первый сингл с альбома — «Daze», а также клип на одноимённую песню. Сингл также включает в себя акустическую версию композиции «King of Fools» и концертную версию «Cradled in Love».

Тур в поддержку шестого альбома начался в октябре 2014 года в Хельсинки. В октябре-ноябре „Поэты“ отыграли их самый продолжительный на данный момент заграничный тур, который включал в себя: концерт в Нидерландах, 8 концертов в Германии, 2 концерта в Великобритании, концерты на Украине и в Белоруссии, а также 10 концертов в России. Первая часть тура закончилась в декабре в Хельсинки.

22 января 2015 года вышел второй сингл — «Love Will Come to You». Вместе с синглом вышел и клип на данную композицию. В состав сингла вошла альбомная и укороченная версии песни «Love Will Come to You», версия «All the Way / 4U», записанная на шоу «Suomi LOVE», и концертный вариант «The Ballad of Jeremiah Peacekeeper».

Во время весенне-летней части тура „Поэты“ выступали в родной Финляндии, дали концерт в Индии. В начале лета прошел недельный тур по Европе, в течение которого группа посетила Нидерланды, Германию, Великобританию и впервые — Италию. Эта часть тура закончилась выступлением группы на 10-м юбилейном фестивале «Greenfest» в Санкт-Петербурге.

14 августа вышел третий сингл — «Choice Millionaire». Выход сингла также сопровождался клипом. Сингл включает в себя укороченную и инструментальную версию песни.

В конце августа началась осенняя часть тура в поддержку альбома «Jealous Gods». До конца года группа дала концерты в Финляндии, Индии, Белоруссии и России.

«Clearview» (2016-2017) 
Дебютным синглом к альбому стала композиция «Drama for Life». Сингл был выпущен в августе 2016 года и сопровождался Lyric Video и официальным клипом.

Осенью группа спела вживую в студии «Genelec Artist Room». Сами выступления были позже выложены на официальный Youtube-канал.

Седьмой альбом группы вышел 30 сентября. В финском чарте альбом стартовал со второго места и продержался в чарте 3 недели.

Тур в поддержку новой пластинки стартовал в Финляндии, а затем до конца года группа выступила в Украине, Белоруссии, России, Германии, Нидерландах и Италии.

Второй сингл «Children of the Sun» вышел в марте 2017 года. Он также сопровождался клипом.

Гастроли группы продолжались весь 2017 год, за это время „Поэты“ посетили Великобританию и Индию, а также повторно выступили в России, Белоруссии и Украине.

В сентябре „Поэты“ выпустили третий клип к «Clearview». На этот раз выбор пал на заключительный трек альбома — «Moonlight Kissed». В отличие от предыдущих релизов, на этот раз был выпущен только видеоролик, в виде сингла данная композиция не выпускалась.

Заключительный концерт в поддержку седьмой пластинки прошел 16 декабря в «Savoy Theatre» (Хельсинки).

«Ultraviolet» (2018-2019) 

31 января 2018 года группа выпустила сингл и клип на песню «False Kings». Одновременно с этим был анонсирован тур в честь пятнадцатилетия группы. Тур был расписан на первую половину 2018 года.

В марте „Поэты“ раскрыли название восьмого студийного альбома («Ultraviolet») и дату выхода (5 октября). Также была анонсирована первая часть тура в поддержку нового альбома, куда вошли Великобритания и Германия.

Композиции «False Kings» и «Dancing on Broken Glass» являются первыми синглами к новому альбому, по которым также сняли музыкальные клипы.

Восьмая полноформатная пластинка появилась 5 октября 2018 года. Всего треклист включил 10 композиций.

Тур в поддержку альбома прошел во второй половине 2018 года, и закончился в начале 2019 года. Группа впервые побывала в Люксембурге, Венгрии, Польше, Португалии, Ирландии, и Чехии.

10 мая 2019 года на официальном Youtube-канале группы выходит клип на композицию «The Sweet Escape» из нового альбома, а через неделю, 17 мая, выходит в свет видеоролик «Partir Avec Moi», вариация «The Sweet Escape» на французском языке, выпущенная в формате сингла. Оба видео были сняты режиссером Миика Хакала.

В августе выходит клип «My Dark Disquiet», снятый по мотивам игры «Control». Также «The Old Gods of Asgard» „вернулись“ с новой песней, которую можно услышать в самой игре — «Take Control».

«Alexander Theatre Sessions» (2020-2021) 
В 2020 году, из-за пандемии и карантина, „Поэты“ вместо гастролей решили провести музыкальные сессии в пустующем Александровском театре. В течение года они раз в месяц выкладывали в интернет клип с живым исполнением песни из собственного репертуара («The Sweet Escape», «Carnival of Rust», «Lift», и пр.); в итоге получилось 12 видеороликов на песни из разных альбомов, позже собранных в общий сборник «Alexander Theatre Sessions».

15 марта 2021 года вышел клип на сингл «Stay Forever», ремейк песни «Stay» из альбома «Signs of Life».

«Ghostlight» (2022) 
13 марта 2022 года группа объявила о записи нового альбома под названием «Ghostlight». Дебютным синглом альбома стала композиция «Requiem for My Harlequin». Сам альбом вышел 29 апреля.

Дискография

Альбомы

Сборники и DVD

Кавер-версии

Синглы

Видеоклипы

Саундтреки

Концертные туры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный Twitter группы
 Канал на YouTube
  сообщество в Живом журнале
 Все о Poets of the Fall | All about Poets of the Fall
 Марко Сааресто о том, как важно понять себя, Сиб. фм, 17 ноября 2014.

 
Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов